Hakenkäfer bezeichnet

die Käferfamilie Dryopidae
eine Art dieser Familie, siehe Dryops ernesti
die Käferfamilie Elmidae